En el 2005 debutó Super Junior. Ahora en el 2006 consiguen experimentar unas vacaciones largamente esperadas.

Historia 
Más información : Filmografía de Super Junior 
 En un lugar pintoresco con un paisaje hermoso, estarán durante 6 días y 5 noches, pero algo especial les espera, como la voluntad de realizar cosas realmente especiales , contribuir con los fondos de un orfanato. 
 Para completar las actividades, se les asignara sólo ₩ 30.000. Ese dinero les debe durar durante una semana, lo que será difícil para ellos. 
 Durante su estancia, todas las actividades se llevarán a cabo en el interior de la casa, donde se han instalados cámaras, para captar todos sus movimientos. !!Vigilancia las 24 horas!!. 
 Pasaran momentos dolorosos, felices , tranquilos. ¿Quién será el último de pie? 
 Este Show Consta de 8 capítulos.

Integrantes 
 Leeteuk 
 Kang-in 
 Sungmin 
 Eunhyuk 
 Donghae
 Shindong
 Ryeowook (cameo)
 Han Geng (cameo)
 Yesung (cameo)
 Kibum (no participa)
 Siwon (no participa)
 Heechul (no participa)
 Kyuhyun (no participa)

Video 
Enlace para ver Super Adonis Camp

Páginas oficiales 
 Página oficial SM Entertainment
 Página oficial de Super Junior

Super Junior